Aaronsburg – CDP della Pennsylvania nella contea di Centre
Aaronsburg – CDP della Pennsylvania nella contea di Washington